Кубок Австрии по футболу 2015/16 года () — 82-й розыгрыш Кубка Австрии по футболу.

Участники

Первый раунд 
Жеребьёвка прошла 26 июня 2015. Матчи состоялись 17, 18 и 19 июля 2015.

Второй раунд
Матчи состоялись 22 и 23 сентября 2015.

Третий раунд
Матчи прошли 27, 28 октября и 4 ноября 2015.

1/4 финала
Матчи состоялись 9 и 10 февраля 2016

1/2 финала
Жеребьёвка прошла 14 февраля 2016, матчи прошли 14 апреля 2016

Финал
Матч прошёл 19 мая 2016 на стадионе Вёртерзе-Штадион

Примечания

Ссылки 

 

2015/2016
Спорт в Австрии в 2015 году
Спорт в Австрии в 2016 году
Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2015/2016